Анато́лий Серге́евич Черня́ев (25 мая 1921, Москва — 12 марта 2017, там же) — советский историк и партийный деятель, помощник Генерального секретаря ЦК КПСС, затем — президента СССР по международным делам (1986—1991).

Биография 
Отец — инженер из семьи предпринимателя, мать — дворянка. Учился в ИФЛИ (1938—1941), в 1947 году окончил исторический факультет Московского государственного университета, затем — аспирантуру того же университета, кандидат исторических наук (диссертация «Экономический кризис в Англии после Первой мировой войны»), доцент. Ученик профессора И. С. Звавича. Специалист по истории Великобритании.

В 1941—1946 годах служил в РККА, участник Великой Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1942 года. Воевал на Северо-Западном фронте, участвовал в освобождении Прибалтики в составе 1-й ударной армии, был ранен. Командовал взводом 50-го заградительного отряда, ротой, был старшим адъютантом стрелкового батальона 305-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии, начальником штаба батальона, первым помощником начальника штаба полка. В январе 1945 года был дважды ранен. Завершил службу в звании гвардии капитана.

В 1949 году в МГУ был официальным оппонентом на защите диплома дочери Иосифа Сталина Светланы. В 1950—1958 годах преподавал в МГУ, был исполняющим обязанности заведующего кафедрой новой и новейшей истории (1951—1952).

В 1956—1958 годах — инструктор отдела экономических и исторических наук ЦК КПСС. В 1958—1961 годах работал в журнале «Проблемы мира и социализма» в Праге. В 1961—1986 годах — в Международном отделе ЦК КПСС: референт, помощник заведующего отделом, консультант, руководитель группы консультантов, в 1970—1986 годах — заместитель заведующего отделом.

Член ЦК КПСС (1986—1990), кандидат в члены ЦК КПСС (1981—1986). Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1976—1981). Народный депутат СССР от КПСС.

В 1986—1991 годах — помощник Генерального секретаря ЦК КПСС, затем Президента СССР М. С. Горбачёва по международным делам. Считался одним из видных представителей либеральной части окружения Горбачёва.

С 1992 года — сотрудник Горбачёв-Фонда. Руководитель проекта «Документальная история Перестройки: Внешняя политика Перестройки».

Бывший посол Великобритании в СССР (затем — в России) Родрик Брейтвейт писал о Черняеве, что тот, в бытность сотрудником аппарата ЦК КПСС,
поддерживал связи с учёными в области политических наук, экономистами, специалистами по международным делам, жившими в престижных «мозговых центрах», а также с художниками, театральными режиссёрами и музыкантами либерального толка. Он, как и они, не были диссидентами. Но и он, и они были частью интеллектуального мира, выработавшего «новое мышление», которое принесло практические плоды, когда Горбачёв возглавил коммунистическую партию…

Похоронен на Троекуровском кладбище (участок № 19-а) .

Творческая деятельность 

Анатолий Черняев — автор статей, соавтор ряда учебников и сборников; автор нескольких книг, в том числе:
 Шесть лет с Горбачёвым. По дневниковым записям. : Прогресс-Культура, 1993. — 521 с. — ISBN 5-01-004042-5.
 Моя жизнь и моё время. — : Международные отношения, 1995. — 460 с. — ISBN 5-7133-0852-9.
 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. — : Издательский центр «Терра»; Республика, 1997. — 333 с. — ISBN 5-300-01358-7.
 Был ли у России шанс?: Он — последний. — : Собрание, 2003. — 286 с.
 40 писем с фронта: 1942—1943. — : Собрание, 2007. — 109 с. — ISBN 978-5-9606-0043-9.
 В Политбюро ЦК КПСС…: По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985—1991). — : Горбачёв-Фонд, 2008. — 800 с. — ISBN 5-86493-140-3.
 Совместный исход: Дневник двух эпох (1972—1991 годы). — : РОССПЭН, 2010. — 1047 с. — ISBN 978-5-8243-1025-2.
 Избранное. — : Собрание, 2011. — 559 с. — ISBN 978-5-9606-0109-2.
 Избранное – 2. — : РОССПЭН, 2013. — 198 с. — ISBN 978-5-8243-1795-4.

Генеральный директор издательства РОССПЭН Андрей Сорокин назвал «Совместный исход» «уникальным историческим источником». По его мнению,
в мировой практике найдётся мало дневников, которые велись бы в течение такого продолжительного времени, и велись бы при этом людьми, находящимися в самой сердцевине политики.

Награды и звания 
 ордена Ленина
 ордена Отечественной войны I и II степени
 ордена Трудового Красного Знамени,
 орден Дружбы народов
 медаль «За боевые заслуги».

Примечания

Ссылки 
 А. С. Черняев: Биография
 А. С. Черняев: Досье
 Дневники А. С. Черняева. Советская политика 1972—1991 гг.: Взгляд изнутри
 О дневниках А. С. Черняева

Капитаны (СССР)
Члены ЦК КПСС
Народные депутаты СССР от КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Выпускники исторического факультета МГУ
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Преподаватели исторического факультета МГУ
Мемуаристы России
Похороненные на Троекуровском кладбище
Авторы дневников
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Горбачёв-Фонд